Гонтарь (укр. гонтар) — кровельщик, покрывающий крыши гонтом, дранкой.

Фамилии 
 Гонтарь, Аврам Юткович (1908—1981) — еврейский советский поэт и прозаик.
 Гонтарь, Анастасия Владиславовна (род. 2001) — российская спортсменка-паралимпиец.
 Гонтарь, Дмитрий Иванович (1911—1992) — дважды Герой Социалистического Труда.
 
 Гонтарь, Николай Павлович (род. 1949) — советский футболист.
 Гонтарь, Олег Владимирович (род. 1968) — солист группы «Лесоповал».
 Гонтарь, Ольга Владимировна (род. 1979) — белорусская спортсменка, представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях.
 Гонтарь, Сергей Алексеевич (род. 1930) — донецкий скульптор.
 Гонтарь, Степан Дмитриевич (род. 2002) — российский баскетболист.
 Гонтарь, Юрий Афанасьевич (род. 1947) — государственный и политический деятель, кандидат экономических наук.